Kunoy steht für:

 Kunoy (Insel), Insel der Färöer
 Kunoy (Ort), Ort auf der Insel